Malkiel ist der Familienname folgender Personen:

Burton Malkiel (* 1932), US-amerikanischer Ökonom und Schriftsteller
 Rafi Malkiel (* 1972), israelischer Jazzmusiker
Yakov Malkiel (1914–1998), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler und Romanist